Нижче наведено список населених пунктів повіту Харгіта, Румунія.

Харгіта